Waha steht für:

 Waha, ein Ort in Belgien
 Waha (Insel), eine der indonesischen Kei-Inseln
 Waha (Ukraine), Dorf (ukrainisch Вага) in der Westukraine
 Ha (Volk), eine Ethnie Tansanias

Waha ist der Familienname folgender Personen:
 Raymond de Waha (1877–1942), luxemburgischer Politiker